Osoby o tym nazwisku:
 Abubakari Yakubu – ghański piłkarz
 Najeeb Yakubu – ghański piłkarz